Сорсано ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 10,23 км². Население — 274 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Покровителем города считается святой Мартин.

Население

Примечания

Ссылки
 Asociación Amigos de Sorzano
 C.R.A. Moncalvillo
 Sorzano en canales.larioja.com

Муниципалитеты Риохи